Ramphoprion peterburgensis är en ringmaskart som beskrevs av Hints 1998. Ramphoprion peterburgensis ingår i släktet Ramphoprion och familjen Ramphoprionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
peterburgensis